Die Abkürzung UMO bezeichnet:

 United Macedonians Organization, mazedonische Organisation in Kanada
 United Macedonian Organisation: Ilinden–Pirin, mazedonische Organisation in Bulgarien  
 UMO Jazz Orchestra (Uuden Musiikin Orkesteri), finnisches Jazz-Orchester
 UMO (Technoprojekt), deutsches Techno-Projekt von Adel Hafsi, Cem Oral und Terrible

UMO